El Ceratizit-WNT Pro Cycling és un equip de ciclisme professional femení amb origen britànic creat el 2014 i on al 2017 es reconverteix en un equip professional amb seu a Alemanya.

Classificacions UCI 
Aquesta taula mostra la plaça de l'equip a la classificació de la Unió Ciclista Internacional a final de temporada i també la millor ciclista en la classificació individual de cada temporada.

La taula següent mostra el rànquing de l'equip a la UCI World Tour femení, així com la seva millor ciclista en el rànquing individual.

Principals victòries 
Carretera

 A les proves de l'UCI Women's WorldTour:
 Setmana Ciclista Valenciana: Clara Koppenburg (2019)
 Classic Bruges-De Panne: Kirsten Wild (2019)
 Gant-Wevelgem: Kirsten Wild (2019)
 Gran Premi Elsy Jacobs: Lisa Brennauer (2019)
 Volta a Turíngia: Kathrin Hammes (2019)
 Ceratizit Challenge by La Vuelta: Lisa Brennauer (2019)
 Altres:
   Campiona olímpica en persecucció per equips, Jocs Olímpics de Tòquio: Lisa Brennauer (2021)
  Campiona del món en contrarellotge mixte: Lisa Brennauer (2021)
  Campiona del món en persecució: Lisa Brennauer (2021) Franziska Brauße (2022)
  Campiona del món en persecució per equips: Lisa Brennauer, Franziska Brauße (2021), Martina Fidanza (2022)
  Campiona del món en madison: Kirsten Wild (2019), (2020), (2021)
  Campiona del món en scratch: Kirsten Wild (2020), Martina Fidanza (2022)
  Campiona del món en omnium: Katie Archibald (2017), Kirsten Wild (2019)
  Campiona d'Europa de relleus mixts contrarellotge: Lisa Brennauer (2020)
  Campiona d'Europa en persecució: Katie Archibald (2017), Franziska Brauße (2019), Lisa Brennauer (2021)
  Campiona d'Europa en persecució per equips: Lisa Brennauer (2021), (2022)
  Campiona d'Europa en ominum: Katie Archibald (2017), Kirsten Wild (2019)
  Campiona d'Europa en cursa d'eliminació: Kirsten Wild (2019)

Composició de l'equip

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web oficial

UCI Women's Team
Clubs esportius femenins